Lavoine peut désigner :

Espèces vivantes 
 l'avoine cultivée ou simplement « avoine », la plus connue ;
 l'avoine élevée ou fromental ;
 la folle avoine.

Patronyme 

 Pierre-Joseph D'Avoine (1803-1854), médecin et polygraphe belge.

Pseudonyme 

 Avoine, un dessinateur et illustrateur.

Toponyme 

 Avoine, une commune française d'Indre-et-Loire ;
 Avoine Zone Blues, festival musical organisé à Avoine ;
 Avoine, une commune française de l'Orne.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France